Las Fraguas puede referirse a las siguientes localidades:

Las Fraguas localidad española del municipio de Arenas de Iguña y de la comunidad autónoma de Cantabria.
 
Las Fraguas localidad española del municipio de Golmayo, perteneciente a la provincia de Soria y a la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Las Fraguas localidad española del municipio de Cangas del Narcea y de la comunidad autónoma de Asturias.